Мужское командное первенство в стрельбе из лука входило в программу Стрельбы из лука на летних Олимпийских играх 2004 года. Соревнования состоялись проходил 21 августа на стадионе Панатинаико.

Квалификационный раунд 
Результаты команд в квалификационном раунде складывались из результатов каждого из трех участников в квалификационном раунде личном первенстве.

Основной турнир 
В связи с тем, что только 13 стран были представлены в индивидуальном первенстве тремя участниками, лишь эти команды были допущены к соревнованиям в командном первенстве у мужчин. Из-за этого в первом круге турнира на выбывание команды Кореи, Тайваня и Италии были освобождены от встреч.
Несмотря на то, что в полуфинале сборная Кореи набрала на 8 очков меньше, чем в предыдущем круге, она смогла победить соперников с Украины (в первую очередь, благодаря их слабому выступлению). В другом полуфинале команда Тайваня всего на одно очко опередила сборную США.
В матче за бронзу обе команды показали наихудший результат в турнире. Несмотря на то, что в каждом из предыдущих раундов сборная США набирала больше очков, чем команда Украины, американцы проиграли в личной встрече, оставшись, таким образом, в шаге от медалей. Для команды Украины бронза стала первой олимпийской медалью в этом виде спорта.
В финале команда Кореи одержала легкую победу над соперниками из Тайваня с разницей в 6 очков.

Матч за 3-е место:  —  237:235

Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2004